Донато:

Персоналии 

 Донато, Бальдасаре (1525/1530 1603) — итальянский композитор позднего Возрождения, представитель Венецианской школы, кантор.
 Донато, Джироламо (1450-е—1511) — венецианский политик, дипломат и гуманист.
 Донато, Дэвид (XX—XXI века) — американский певец, известен своим участием в группе Black Sabbath.
 Донато, Леонардо (1536—1612) — 90-й венецианский дож.
 Донато, Марк (род. 1989) — канадский актёр.
 
 Донато, Фабрицио (род. 1976) — итальянский легкоатлет, который специализируется в тройном прыжке.
 Донато, Франческа (род. 1969) — итальянская женщина-политик.
 Донато, Франческо (ок. 1468 1553) — 79-й венецианский дож.

Имя 
 Донато Браманте (1444—1514) — основоположник и крупнейший представитель архитектуры Высокого Возрождения.
 Донато Венециано (XIV век) — итальянский художник.
 Донато Крети (ум. 1749) — выдающийся итальянский живописец.

Топоним 
 Донато — коммуна в Италии
 Донато-Герра (муниципалитет)

См. также 
 Донателло (значения)
 Донат
 Сан-Донато

Примечания